Krzyżak – członek zakonu krzyżackiego
 krzyżak – śrubokręt o końcówce w kształcie krzyża.
 krzyżak – dwie skrzyżowane i trwale połączone z sobą deski lub pręty mogące pełnić rolę elementu konstrukcyjnego w budownictwie, meblarstwie, szkutnictwie i innych dziedzinach techniki.
 krzyżak – zwyczajowa nazwa niektórych gatunków pająków z rodziny krzyżakowatych
 Krzyżak – herb szlachecki
 krzyżak (D-pad) – urządzenie wskazujące
 krzyżak – podpórka bomu stosowana w żeglarstwie
 krzyżak - przyrząd w snookerze
 Krzyżak – część wsi Kodłutowo w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Raciąż

Zobacz też